Smole ist der Familienname folgender Personen:

 Janko Smole (1921–2010), jugoslawischer Politiker
 Jože Smole (* 1965), jugoslawischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Smolle